„In the Summertime” – piosenka (wyk. Mungo Jerry, 1970)

 Inne znaczenia
 „In the Summertime” – piosenka (wyk. Roger Miller, 1965)
 In the Summertime – album studyjny (wyk. Mungo Jerry, 1970)
 „On the Beach (In the Summertime)” – piosenka (wyk. The 5th Dimension, 1970)
 „In the Summertime” – piosenka (wyk. Bob Dylan, 1981)
 „In the Summertime” – piosenka (wyk. Thirsty Merc, 2004)